El nombre de coro catedralicio puede aludir a algunos de los siguientes espacios catedralicios:

 Coro de la catedral de Burgos.
 Coro de la catedral de Toledo.
 Coro de la Mezquita-catedral de Córdoba.